XCD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro dei Caraibi Orientali, valuta di Anguilla, Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia